Premis Laus, organitzats per l'Associació de Dissenyadors Gràfics i Directors D'art del Foment de les Arts i el Disseny
 Laus o laevi, tribu de gals de la Cisalpina prop del naixement del Po 
 Toponímia:
 Laus o Laus Pompeia, ciutat a la Gàl·lia Transalpina
 Laüs, ciutat al límit entre Lucània i Bruttium
 Riu Laüs, riu d'Itàlia